

Сільські ради 
 Білашівська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Білашівська сільська рада — Рівненська область, Здолбунівський район
 Білашівська сільська рада — Рівненська область, Острозький район

Див. також 
 Села: Білашів